sierota – osoba nieposiadająca obojga rodziców (sierota zupełna) lub jednego rodzica (półsierota)
 sierota – nazwa dwóch różnych terminów dotyczących błędów łamania tekstu
 Sierota – film z 2009 roku
 Sierota Chasia – polski film fabularny z 1912 roku

Zobacz też 

 Sieroty – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Wielowieś
 sierotki – odłam taborytów, radykalnej grupy husytów